HD 93385 — одиночная звезда в созвездии Паруса. Находится на расстоянии около 137 световых лет от Солнца. Вокруг звезды обращаются, как минимум, две планеты.

Характеристики 
HD 93385 представляет собой жёлтый карлик 7,49 видимой звёздной величины; впервые в астрономической литературе упоминается в каталоге Генри Дрейпера, изданном в начале XX века. Температура поверхности звезды составляет около 5975 кельвинов, её конвективная зона намного меньше, чем у Солнца.

Планетная система 
В 2011 году калифорнийской группой астрономов, работающих со спектрографом HARPS, было объявлено об открытии двух планет в системе: HD 93385 b и HD 93385 c. Обе они представляют собой газовые гиганты, имеющие массу, приблизительно равную массе Нептуна. HD 93385 b обращается очень близко к родительской звезде — на расстоянии 0,11 а. е., совершая полный оборот за 13 с лишним суток.

Орбита HD 93385 c лежит немного дальше — на расстоянии 0,25 а. е. от звезды. Год на ней длится около 46 суток. Открытие обеих планет было совершено методом доплеровской спектроскопии. Ниже представлена сводная таблица их характеристик.

См. также 
 Список звёзд созвездия Парусов

Примечания

Ссылки 
 HD 93385 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 93385 на сайте Планетные системы

93385
Планетные системы